Комуна може бити:

 Комуна (заједница), заједница људи у којој се деле ресурси
 Комуна (Бијела), насеље у округу Бијела, Италија
 Комуна (Падова), насеље у округу Падова, Италија
 Комуна (продуцентска кућа), продуцентска кућа
 Комуна (административна јединица), локална административна јединица у Италији